ESW steht für:
 Eichsfelder Schraubenwerk GmbH, Schrauben- und Mutternhersteller in Heiligenstadt in Thüringen 
 Eisen-Schwefel-Welt, eine Hypothese für die frühe Evolution des Lebens, siehe Chemische Evolution #Eisen-Schwefel-Welt
 Eissport Weißwasser, Verein mit der Profi-Eishockey-Abteilung Lausitzer Füchse
 elektroschwach, siehe elektroschwache Wechselwirkung (auch esw. WW)
 Engineers for a Sustainable World
 Eschweiler Röhrenwerk GmbH, Hersteller von nahtlosen Stahlrohren
 Evangelisches Siedlungswerk, (Wohn-)Bau- und Siedlungsgesellschaften der evangelischen Kirche  
 Easton State Airport, den IATA-Code eines Flughafens im US-Bundesstaat Washington.
 Einheitsstraßenbahnwagen
 E.S.W. Automobile GmbH, später Verona Automobile AG
 Ebenseer Solvay-Werke
 Erdgas Südwest, Energieversorgungsunternehmen aus Baden-Württemberg
 Werra-Meißner-Kreis (für Eschwege), Kfz-Kennzeichen

Abkürzung